DHS kan syfta på: 

 DHS – ett amerikanskt federalt regeringsdepartement Department of Homeland Security, se USA:s departement för inrikes säkerhet
 DHS – äldre beteckning på person som avlagt ekonomisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm 1909-1943, se Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm
 DHS – et LAN-party, se Dreamhack Summer